Dieser Artikel enthält die Kader der Copa América 2001 in Kolumbien.

Gruppe A

Chile

Ecuador

Kolumbien

Venezuela

Gruppe B

Brasilien

Mexiko

Paraguay

Peru

Gruppe C

Bolivien

Costa Rica

Honduras

Uruguay

Weblinks 
 Wettbewerb auf rsssf.com

Kader 2001
Fußball 2001
Kaderliste